Mountain Village – miasto w stanie Alaska, w okręgu Wade Hampton
 Mountain Village – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie San Miguel